{{Ficha de noble
|nombre=Massinissa
|título= Sidi Massinissa del Rif
|imagen=Massinissa of the Rif at the Casablanca Fall 2023 Menswear runway show during Paris Fashion Week.jpg
|tamaño de imagen=230px
|pie de imagen=Massinissa en el desfile Casablanca Otoño 2023 durante la Semana de la Moda de París
|nombre completo=
|tratamiento=Sidi
|otros títulos=Presidente de la Rif Tribes Foundation
|fecha de nacimiento=
|lugar de nacimiento=Alhucemas,Rif, 
|religión=Sunismo / Religión tradicional Amazig
|residencia=Barcelona / Alhucemas
|predecesor=
|sucesor=
|padre=}}
Massinissa (en Tamazight: /mæsɪˈnɪsə/, en Neo-Tifinag: ⵎⴰⵙⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ) (Alhucemas, Marruecos, 8 de noviembre de 2001) conocido por el título de cortesía como Sidi Massinissa del Rif, es un emprendedor social indígena y socialite rifeño. Es tataranieto del Amghar  Mohammed Ameziane, Príncipe del Rif, último monarca tribal del Rif y primer líder anticolonial de Marruecos.

 Primeros años 
La familia de Akandouch ha sido parte de la aristocracia africana desde el siglo XIX. Su tatarabuelo paterno, el Príncipe Amghar Sidi Mohand Ameziane del Rif, fue el último monarca tribal del Rif y el primer líder anticolonial rifeño que llevó a los rifeños a la guerra contra la colonización española del Rif, lo que finalmente lo llevó a morir en batalla durante la campaña de Kert por el ejército colonial español. Más tarde fue sucedido por el presidente Abd el-Krim de la República del Rif, donde durante el funeral del Príncipe Amghar Sidi Mohand Ameziane, el presidente Abd el-Krim contempló el cuerpo del Príncipe y escribió una carta a su padre describiéndolo.

El Príncipe Mohand Ameziane ahora es considerado un héroe nacional en las montañas del Rif de Marruecos.

Es hijo del  cantautor rifeño Sidi Abdelhak Akandouch, fundador de la banda Twattoun, y de la autora y activista feminista rifeña Asmaa Aouattah.Akandouch comenzó su andadura en el trabajo público desde niño, uniéndose a conferencias, protestas y campañas que organizaba su familia para promover la identidad, la cultura y el idioma amazigh y rifeño, el feminismo y los derechos sociales.Massinissa y su familia aparecieron en el canal de televisión nacional catalán TV3, cuando Massinissa era solo un adolescente, en el programa Amb ulls de nen para documentar el estilo de vida de la familia y contar la historia de Massinissa.

 Activismo 

 Activismo familiar 
Massinissa creció en una familia activista. Su madre fue una líder de los derechos civiles en la región del Rif en los años 80 y sufrió la represión y persecución de las autoridades marroquíes. Su padre, también activista, escribía y cantaba canciones populares en rifeño, hablando de la represión en la región y de líderes rifeños como Abd el-Krim y el Príncipe Mohand Ameziane. Sus familia, las experiencias con el racismo, la discriminación social y el origen inmigrante hicieron que el activismo fuera una parte importante de la vida de Massinissa desde que nació.

 Derechos de los animales y activismo climático 
Akandouch se involucró con el movimiento por los derechos de los animales en 2018, cuando tenía 17 años,participando en protestas y campañas en toda Europa que promueven el bienestar animal y las dietas basadas en plantas.A fines de 2019, debido a la reacción negativa del público, los medios y los ataques políticos, Akandouch ya no fue visto públicamente haciendo ningún activismo por los derechos de los animales y pareció cambiar su enfoque en la promoción de su cultura y otras causas sociales.

En 2019, Akandouch se unió a la huelga climática de Fridays for Future en Barcelona y se unió a las acciones de Extinction Rebellion en Londres, Barcelona y Madrid.

Fue invitado a la primera Cumbre Catalana de Acción Climática en Barcelona organizada por la Generalitat de Catalunya y asistió a la Conferencia COP25 en Madrid organizada por Naciones Unidas (otras figuras como la activista climática Greta Thunberg y el Secretario General de la ONU Antonio Guterres también asistieron a la COP25 en Madrid).

 Trabajo público y filantrópico 

 Rif Tribes Foundation 
Massinissa es la fundador y presidente de la Rif Tribes Foundation, una organización humanitaria y cultural dirigida por jóvenes e impulsada por el impacto dedicada a la gente de las montañas Rif en el norte de Marruecos.Su trabajo en la Fundación se centra principalmente en la acción humanitaria y el desarrollo cultural y ha llevado a cabo programas de lucha contra el hambre, a través de la entrega de cajas de ayuda alimentaria mensuales a las familias de las montañas del Rif.

 Carta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP27) 
En octubre de 2022, Akandouch emitió una carta junto con la Rif Tribes Foundation a "partes interesadas de alto nivel" con motivo de la COP27 advirtiendo sobre los efectos del uso español de armas químicas durante la Guerra del Rif en el ecosistema del Rif y la salud de las personas. La carta ubica las luchas pasadas y presentes de la región del Rif, desde los efectos de los crímenes coloniales franco-españoles hasta los problemas de salud que sufren los ciudadanos debido al uso pasado de armas químicas como el fosgeno, el difosgeno, la cloropicrina y el gas mostaza, conocidas como Iperita'' por España durante la Guerra del Rif (1921-1927).

Títulos 

 8 de noviembre de 2001-Presente: Sidi Massinissa of the Rif (título de cortesía)

Enlaces externos

Referencias 

[[Categoría:Personas de Marruecos]]
Activistas
[[Categoría:Socialites]]
Musulmanes